Reasonable Doubt steht für:

 Reasonable Doubt (Album), Album von Jay-Z (1996)
 Reasonable Doubt (1936), britischer Film von George King 
 Reasonable Doubt (2014), kanadischer Film von Peter P. Croudins
 Reasonable Doubt (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie